Інгер; Інґер

 Інґер Нільссон (* 1959) — шведська актриса, найбільш відома за роллю Пеппі Довгапанчохи в телевізійному серіалі 1969 року і наступними серіями фільмів;
 Інгер Стойберг (* 1973) — данська політична діячка, письменниця, журналістка, член партії Венстре, міністр іміграції та інтеграції з 2016 року, міністр зайнятості (2009—2011);
 Інгер Ірвінг Каус (1866—1936) — американський художник. Картини Кауса посвячені життю індіанців, штату Нью-Мексико та в цілому північно-західним США;
 Інгер-Лена Ламм (* 1942) — шведська вчена, математик, фізик.

 Роберт Ф. Інгер (1920—2019) — американський герпетолог;

 Інгер — переписна місцевість у США, в окрузі Ітаска штату Міннесота.